Longchamp ist der Name französischer Gemeinden:

 Longchamp im Département Côte-d’Or, siehe: Longchamp (Côte-d’Or)
 Longchamp im Département Haute-Marne, siehe: Longchamp (Haute-Marne)
 Longchamp im Département Vosges, siehe: Longchamp (Vosges)
 Longchamp-sous-Châtenois im Département Vosges
 Longchamp-sur-Aujon im Département Aube
 Saint François Longchamp im Département Savoie

Longchamp ist ein Familienname:
 Albert Longchamp SJ (1941–2022), Schweizer Ordensgeistlicher, Autor und Journalist
 Claude Longchamp (* 1957), Schweizer Historiker und Politikwissenschaftler
 François Longchamp (* 1963), Schweizer Politiker
 William de Longchamp, Lordkanzler von England, Bischof von Ely

Longchamp bezeichnet des Weiteren:
 die Klarissenabtei Longchamp in Paris
 die Pferderennbahn Longchamp in Paris
 die Rue de Longchamp in Paris
 das Palais Longchamp in Marseille
 ein französisches Unternehmen, siehe Longchamp (Unternehmen)
 einen am 29. Januar 2009 im Golf von Aden entführten Gastanker, siehe Longchamp (Schiff)
 ein Modell der Automarke De Tomaso, siehe De Tomaso Longchamp
 die promenades de Longchamp, ehemalige Pariser Modefahrt vor Ostern, die im 18. und 19. Jahrhundert von den Champs-Élysées über die Porte Maillot bis zur Abtei Longchamp führte

Siehe auch:
 Longchamps (Begriffsklärung)